Мачу (гора) - лісиста гора в Криму поблизу нп Передове (Севастополь)
 Мачу-Пікчу (Machu Pikchu — «стара вершина») — доколумбове місто інків, розташоване на висоті 2400 метрів на вершині гірського хребта 
 8277 Мачу-Пікчу (8277 Machu-Picchu) — астероїд головного поясу 
 Деревний шиншиловий щур Мачу-Пікчу — вид Південно-американських шиншилових щурів